L’expression syndicat des enseignants peut désigner plusieurs organisations :

 le syndicat des enseignants de New York, aux États-Unis ;
 le syndicat des enseignants affilié à l’UNSA, en France.